Ramphoprionidae är en familj av ringmaskar. Ramphoprionidae ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ramphoprionidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Ramphoprionidae